Melinda Ademi es una cantante kosovar asentada en los Estados Unidos.

Biografía 
Melinda nació en Kosovo, pero tuvo que abandonar el a causa de la Guerra de Kosovo y llegó a los Estados Unidos junto a su familia como refugiada. En una entrevista en el programa American Idol, ella y su familia explican la dureza de huir de Kosovo, tiroteos entre las fronteras de Montenegro y Bosnia y Hercegovina y de la suerte que tuvieron al poder acceder al Green Card y refugiarse en los Estados Unidos.

Carrera 
Comenzó su carrera en el talent-show American Idol en 2011, donde fue escogida como participante, aunque sin conseguir una buena posición. Volvió al incluso concurso dos años después, llegando a las semifinales.

En 2015 lanza su primero sencillo Purr, pero no es hasta 2018 con el lanzamiento de Lulija cuando consigue reconocimiento y fama por toda la diáspora albanesa en el mundo.

Hoy en día es una reconocida cantante albanesa y entre todas sus canciones, suman más de 153 millones de reproducciones en YouTube.com

Referencias 

Cantantes de Kosovo